ISO 8859-2 (Latin 2) — кодування в стандарті ISO 8859 для ряду східноєвропейських мов, які використовують латиницю: сербохорватської, словенської, чеської, словацької, польської, верхньо- і нижнелужицкої, угорської, румунської.

Таблиця

Порівняння c Windows-1250 
ISO 8859-2 (Latin 2) відрізняється від кодування Windows-1250 (Central European) в наступних позиціях:

Посилання 
 Офіційна таблиця кодування на сайті www.unicode.org

Див. також 
 Юнікод
 UTF-8

ISO 8859
Кодування символів